Лошкарівка — село, Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Лошкарівка — селище, Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада
 Лошкарівка — залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці